San Gaudencio puede referirse a:

 Gaudencio de Novara, santo.
 Gaudencio de Brescia, santo.
 Basílica de San Gaudencio, en Novara.